O padrão 100BaseT usa um esquema de codificação chamado 8B/10B, onde cada grupo de oito bits é codificado em um sinal de 10 bits. Por isso, diferentemente do 10BaseT, cada bit não representa diretamente um sinal no fio. Feita as contas, com um taxa de transferência de 100 Mbps, o clock do padrão 100BaseT é de 125 MHz (10/8 x 100).

Normas das telecomunicações 
Códigos de linha